Pratapgarh (district van Rajasthan), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Pratapgarh (district van Uttar Pradesh), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh